Liga Arkadyjska – związek polis Arkadii i Peloponezu zawiązany w 370 p.n.e. przeciw hegemonii Sparty. Stolicą Ligi było miasto Megalopolis.

Starożytna Grecja